Hr. Ms. Alkmaar, een Nederlandse hulpmijnenveger in dienst geweest bij de Koninklijke Marine.
Hr. Ms. Bogor, een Nederlandse hulpijnenveger in dienst geweest bij de Gouvernementsmarine.